Абрамсон — еврейская фамилия. Известные носители:
 Абрамсон, Григорий Борисович (1896—?) — большевик, троцкист, более известен под фамилией Валентинов.
 Абрамсон, Джилл (род. 1954) — американская журналистка, в 2011—2014 годах главный редактор «The New York Times».
 Абрамсон, Ларри (род. 1954) — израильский художник.
 Абрамсон, Матанья (1920—2004) — израильский скульптор.
 Абрамсон, Моисей (1914—1977/1979) — советский шахматист.
 Абрамсон, Мэри Лазаревна (1918—2010) — советский российский историк-медиевист.
 Абрамсон, Шахно Гиршевич (1861—1907) — присяжный поверенный, депутат 2-й Государственной Думы, член Конституционно-демократической партии.

См. также 
 Абрамов
 Дом Абрамсона — здание в Одессе, построенное в 1852 году по проекту архитектора И. С. Козлова.